Сельское поселение Воробьёвское — сельское поселение в составе Сокольского района Вологодской области.
Центр — Воробьёво.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Воробьёвский сельсовет.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на западе с сельскими поселениями Двиницкое и Замошское,
 на юге с сельским поселением Сухонское Междуреченского района.
 на востоке с сельским поселением Чучковское,
 на севере с Житьёвским сельским поселением Сямженского района.

По территории протекают реки Двиница, Корбанга, проходит региональная автодорога Р7 Чекшино — Никольск.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. До 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

С 2021 года в состав сельского поселения входят 46 населённых пунктов, в том числе
45 деревень,
1 село.

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воробьёвское на сайте администрации Сокольского района

Муниципальные образования Сокольского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области